Kálvária-hegy (Buják)
Kálvária-hegy (Pesthidegkút)